Oh! Susanna, també coneguda com a Banjo on my knee, és una cançó estatunidenca del gènere del minstrel show composta per Stephen Foster i publicada per primer cop a Cincinnati l'any 1848. Amb el pas del temps s'ha convertit en un símbol dels Estats Units.

Lletra 
Oh I come from Alabama with a banjo on my knee,
I'm going to Louisiana, my true love for to see
It rained all night the day I left, the weather it was dry
The sun so hot I froze to death; Susanna, don't you cry.

Oh, Susanna, don't you cry for me
For I come from Alabama,
With my banjo on my knee.

I had a dream the other night when everything was still,
I thought I saw Susanna coming up the hill,
The buckwheat cake was in her mouth, the tear was in her eye,
I said I'm coming from Dixieland, Susanna don't you cry.

I soon will be in New Orleans
And then I'll look around
And when I find my gal Susanne,
I'll fall upon the ground.

Himnes
Símbols dels Estats Units
Música dels Estats Units
Banjo